Waldhambach – miejscowość we Francji
 Waldhambach – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße